Codde ist der Name folgender Personen:

 Petrus Codde (1648–1710), Apostolischer Vikar des Erzbistums Utrecht und Titularerzbischof von Sebaste
 Pieter Codde, 1599–1678, niederländischer Maler
 Wilhelm Coddaeus (auch: Willem Kodde, Guilielmus Jacobus van der Codde; * 1574, † nach 1625), niederländischer Altphilologe

Siehe auch:
 Coddaeus
 Cotte (Begriffsklärung)
 Kotte